Toxicini — триба жесткокрылых из семейства чернотелок подсемейства Tenebrioninae.

Описание 
У самцов на лбу располагаются два выроста, а у самок два киля. Усики булавовидные. Переднеспинка покрыта многочисленными точками. Крылья имеются.

Систематика 
В составе трибы:
 роды: Calymmus — Cryphaeus — Cylindrosia — Dysantes — Ilyxerus — Mychestes — Orcopagia — Ozolais — Phloeopsidius — Taiwanocryphaeus — Toxicum — Wattius

Распространение 
Встречаются Евразии, Африке, Австралии. Один вид обнаружен в Чили.

Примечания

Ссылки 
 Т. В. Компанцева. Личинки чернотелок трибы Toxicini и замечания по положению группы в сем. Tenebrionidae (Coleoptera) — Энтомол. обозр., 1999, 78, 3: 636—647

Tenebrioninae